Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel de Volvo Women's Open) van 2005 werd gespeeld van 31 januari tot 6 februari 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Duitse Anna-Lena Grönefeld bereikte voor het eerst een WTA-finale en trof daarin de ervaren Conchita Martínez. De Spaanse won in drie sets haar drieëndertigste titel. Later zou blijken dat het haar laatste was: op 15 april 2006 kondigde ze het eind van haar profcarrière aan.

Opvallend was de deelname van Martina Hingis, die sinds het najaar van 2002 niet meer gespeeld had. Ze was op 8 september 2003 uit de ranglijst gevallen en ontving een wildcard om te kunnen deelnemen. Ze verloor haar eerste wedstrijd van de Duitse Marlene Weingärtner. Er werd druk gespeculeerd over haar terugkeer in het tenniscircuit, maar die geruchten werden door Hingis de kop ingedrukt: ze had uitsluitend in verband met liefdadigheidswerk deelgenomen. Niettemin zou ze tien maanden later daadwerkelijk haar rentree in aankondigen.

Geplaatste speelsters

Uitslagen 

Pattaya 2005
Pattaya